Gymnopaxillus är ett släkte av svampar. Gymnopaxillus ingår i familjen Serpulaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gymnopaxillus